Miasta w USA:
 Fern – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
Gminy w USA:
 Fern (ang. Fern Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Fern (ang. Fern Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence